Palácio Vorontsov pode referir-se a um dos seguintes palácios:
Palácio Vorontsov (Alupka)
Palácio Vorontsov (Odessa)
Palácio Vorontsov (São Petersburgo)